Даниш () — прізвище, зокрема, українське та польське.

 Никифор Даниш — український галицький педагог, громадсько-політичний діяч. Діяч УНДП.
 Антоній Даниш — польський педагог, доцент Львівського університету.
 Казімеж Даниш — польський піаніст.
 Даниш Микола Русланович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Ян Даниш — польський біолог та мікробіолог.
 Ян Казімеж Даниш — польський фізик.

Українські прізвища
Польські прізвища